Ми́ккельское:
 Миккельское — озеро в Пряжинском районе Республики Карелия
 Миккельское — болото в Пряжинском районе Республики Карелия, болотный памятник природы.